Аталайя () — португальська власна назва.

Топоніми

Аталайя (Гавіан) — парафія.
 Аталайя (Лорінян) — парафія.
 Аталайя (Пінієл) — парафія.
 Аталайя (Монтіжу) — парафія.
 Аталайя-ду-Кампу — парафія.
 Повуа-де-Аталайя — парафія.